Aalborg Studenterrevy startede i 1984, og er en tilbagevendende årlig begivenhed. Revyen arrangeres og drives af en gruppe engagerede og frivillige studerende fra Aalborg-området. Revyen behandler lokale, nationale såvel som internationale emner på en ungdommelig og satirisk facon. 

Revyen blev i årene 1996-2004 afholdt på Studenterhuset i Aalborg og i årene forinden på Diskotek Skråen. De senere år har revyen vekslet mellem Det Hem'lige Teater og Huset i Hasserisgade. Det Hem'lige Teater lagde også hus til 2009-revyen "Hvad du ønsker skal vi få", der instrueredes af Irene Bonde og Michael Bonde.

Revyens titel i 2010 er "Tyren, gåsepigen og andre originaler", og vil igen blive opført på Det Hem'lige teater.

Siden starten i 1984 har titlerne omfattet:

 2018: Aalborg Studenterrevy leger med sig selv
 2017: Revy er noget, vi giver til hinanden
 2016: På grænsen
 2015: #JeSuisRevy
 2014: 30 års Jubilæum
 2013: Frem til Fortiden
 2012: Kendsgerninger i Børnehøjde
 2011: På Dannelsesrejse
 2010: Tyren, Gåsepigen & andre originaler
 2009: Hvad du ønsker skal vi få
 2008: Er nok for lidt?
 2007: Nørdernes Oprindelse
 2006: Det Graa Guld
 2005: Sugardaddy
 2004: Krudt, Kugler og Klap for øjet
 2003: Ting Ta'r Tid
 2002: Hvide Øjne
 2001: ['gulasj]
 2000: Fra børn og fulde folk
 1999: Jagten på det gyldne toghorn
 1998: Nordjysk film Co. “Arven”
 1997: Ram nørden i nettet
 1996: Fashion Impossible
 1995: FarvelfærD
 1994: Kys Freüden – Magritte, Mani og Mareridt
 1993: Ti (h)år på bagen
 1992: Mærk værtens navle
 1991: I begyndelsen var enden
 1990: Den sidste olie
 1989: Ø.F. – og den indre svinehund
 1988: Tror du på nød?
 1987: Perforeret videnskab
 1986: Ridderlig – lidderlig og konge-lig
 1985: Welcome Uncle Sam – Danmark på USAlg
 1984: Lige på og Haarder

Eksterne henvisninger 
 Aalborg studenterrevy 

Ungdom
Revyer
Studenterrevy
Studenterrevy